Amsterdams universitet kan syfta på:

Universiteit van Amsterdam – ett  universitet i Amsterdam startat 1632
Vrije Universiteit Amsterdam – ett  universitet i Amsterdam grundat 1880